Yongle ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kaiser Yongle (永樂 / 永乐) der Ming-Dynastie, siehe Yongle
 die Yong-Le-Enzyklopädie (永樂大典 / 永乐大典 Yǒnglè Dàdiǎn) aus der Ming-Dynastie, siehe Yongle Dadian
 den Yongle-Tempel (永樂宮 / 永乐宫) im Kreis Ruicheng der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Yongle Gong
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Bin der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yongle (Bin)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Stadtbezirk Bozhou der Provinz Guizhou, siehe Yongle (Bozhou)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Fengjie der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Yongle (Fengjie)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Gulin der Provinz Sichuan, siehe Yongle (Gulin)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Jingyang der Provinz Shaanxi, siehe Yongle (Jingyang)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Jiuzhaigou der Provinz Sichuan, siehe Yongle (Jiuzhaigou)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Leishan der Provinz Guizhou, siehe Yongle (Leishan)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Ruicheng der Provinz Shanxi, siehe Yongle (Ruicheng)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Yilong der Provinz Sichuan, siehe Yongle (Yilong)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Zhaozhou der Provinz Heilongjiang, siehe Yongle (Zhaozhou)
 die Großgemeinde Yongle (永乐镇) im Kreis Zhenba der Provinz Shaanxi, siehe Yongle (Zhenba)
 die Gemeinde Yongle (永乐乡) im Kreis Gu der Provinz Shanxi, siehe Yongle (Gu)
 die Gemeinde Yongle (永乐乡) im Stadtbezirk Nanming der Provinz Guizhou, siehe Yongle (Nanming)
 die Gemeinde Yongle (永乐乡) im Autonomen Kreis Rongshui des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Yongle (Rongshui)
 die Gemeinde Yongle (永乐乡) im Stadtbezirk Youjiang im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Yongle (Youjiang)
 die Gemeinde Yongle (永乐乡) im Kreis Zhaojue der Provinz Sichuan, siehe Yongle (Zhaojue)
 das Straßenviertel Yongle (永乐街道) im Stadtbezirk Sujiatun in der Provinz Liaoning, siehe Yongle (Sujiatun)
 das Straßenviertel Yongle (永乐街道) im Stadtbezirk Tiexi in der Provinz Liaoning, siehe Yongle (Tiexi)
 das Straßenviertel Yongle (永乐街道) im Kreis Zhen’an in der Provinz Shaanxi, siehe Yongle (Zhen’an)
 das Dorf Yongle (永乐村) der Großgemeinde Caolu im Stadtbezirk Pudong der Stadt Shanghai, siehe Yongle (Caolu)